

Koningen van Macedonië 
 Perdiccas I van Macedonië, de grondlegger van het Macedonische koningshuis
 Perdiccas II van Macedonië, heerste van ca. 450–413 v.Chr.
 Perdiccas III van Macedonië, heerste van 365–359 v.Chr.

Anderen 
 Perdikkas (diadoch), een vriend van Alexander III de Grote en na zijn dood een van de eerste Diadochen
 Perdiccas (generaal), een generaal onder Eumenes
 Perdiccas (Ephese), apostolisch Protonotaris van Efeze

De griekse spelling is Περδίκκας, vaak verlatijnst tot Perdiccas.